Habrovany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Habrovany (okres Ústí nad Labem)
 Habrovany (okres Vyškov)